A La Liga 1935–1936-os szezonja volt a bajnokság nyolcadik kiírása. A szezon 1935. november 10-én kezdődött, és 1936. április 19-én ért véget. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az Athletic Bilbao lett.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1